Kattem IL é um clube de futebol da Noruega fundado em 1979. Sua sede fica em Trondheim.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1979
Clubes de futebol da Noruega